In diverse landen vinden herdenkingen plaats ter nagedachtenis aan de doden die vielen tijdens met name de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

 Nederland: Nationale Dodenherdenking (4 mei)
 Duitsland: Volkstrauertag (medio november)
 Verenigd Koninkrijk en Gemenebest: Remembrance Day (ook wel Armistice Day of Poppy Day, 11 november)
 België en Frankrijk: Wapenstilstandsdag (Frans: Jour du Souvenir, 11 november)
 Verenigde Staten: Memorial Day (laatste zondag in mei; op 11 november valt Veterans Day)
 Luxemburg: Journée de la Commémoration Nationale (7 oktober)
 Israël: Jom Hasjoa (april/mei)

Herdenkingsdag